HP Pavilion peut référer à :

HP Pavilion at San Jose, une salle omnisports à San José 
HP Pavilion, la gamme d'ordinateur grand public de la marque HP